Carlota Marques é uma compositora e violonista de música popular brasileira.

Compositoras
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Violonistas do estado do Rio de Janeiro